Gunnar Dahl och liknande namn kan avse:

 Gunnar Dahl - Pseudonym för Ejnar Westling (1896–1961), svensk kompositör och sångtextförfattare
 Gunnar Dahl - svensk bokförläggare verksam bland annat i Delta förlag
 Gunnar Dahl (född 1942), svensk historiker och författare